CCB steht für:

 Calcium Channel Blocker (Calciumkanalblocker), Arzneistoffe, die bei Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen eingesetzt werden, siehe Calciumantagonist
 Carolyn Christov-Bakargiev, künstlerische Leiterin der dOCUMENTA (13)
 Cartell Christlicher Burschenschaften, Zusammenschluss von Studentenverbindung im Schwarzburgbund (SB)
 Centro Cultural de Belém, ein Kulturzentrum in Lissabon, Portugal
 Ceramic Composite Brake, eine Bremsscheibe
 Change Control Board oder Configuration Control Board („Konfigurationsausschuss“), ein Begriff aus dem Konfigurationsmanagement
 China Construction Bank, eine der vier größten Banken der Volksrepublik China
 City Center Bergedorf, ein Einkaufszentrum im Hamburger Stadtteil Bergedorf
 Civil Cooperation Bureau, eine geheime Militäreinheit in Südafrika
 Clarens-Chailly-Blonay-Bahn, eine ehemalige Schweizer Eisenbahngesellschaft
 Coaster Club Baden, Freizeitpark-Club mit Mitgliedern aus der Region mit Sitz in Achern (Baden-Württemberg)
 Command & Communications Boat bzw. Command & Control Boat, ein Bootstyp im Vietnamkrieg, siehe LCM(6) Monitor
 Centrum für Chemie und Biomedizin der Medizinischen Universität Innsbruck und der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
 Communauté de communes du Beaunois
 Communauté de communes du Bellegardois
 Congregação Cristã no Brasil
 Congress Centrum Bremen
 CongressCentrum Böblingen GmbH, einer städtischen Hallenbetreibergesellschaft der Kongresshalle Böblingen
 Customer Care and Billing, eine IT-Dienstleistung

CCB